Земовит иначе Семовит (,  — «глава семьи»; Siemo- от праслав. *sěmьja — «родня», обозначение территориальной общности и wit — «власть», «правление», от праслав. *vitъ — «господин», «могучий») — имя нескольких князей династии Пястов:

 Земовит (IX век) — князь полян из династии Пястов, предшественник Лешека.

Князья из Мазовецкой линии Пястов:
 Земовит I Мазовецкий (1228—1262) — князь Мазовии
 Земовит II Мазовецкий (1283—1345)
 Земовит III Мазовецкий (?—1381)
 Земовит IV Плоцкий или Куявский (1352—1426) — плоцкий князь, представитель Мазовецкой линии Пястов.
 Земовит V Равский (1389—1442)
 Земовит VI Плоцкий (1446—1462)

Примечания

Ссылки 
 «Пясты. Потомки Казимежа II Справедливого» на сайте «Хронос».